Oficjalnie Południowoafrykańczycy uczestniczą w letnich igrzyskach olimpijskich od roku 1904.

Do tej pory Republika Południowej Afryki występowała 19 razy na letnich igrzyskach olimpijskich.

Ze względu na stosowanie polityki apartheidu Republika Południowej Afryki została wykluczona z IO na wiele lat.

Medale dla RPA na letnich igrzyskach olimpijskich

Bibliografia 
Baza danych

Przypisy 

Południowa Afryka na igrzyskach olimpijskich